Джаванруд:

 Джаванруд — город на западе Ирана, в провинции Керманшах.
 Джаванруд — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.